Elio Suhamy (1963- ), est un metteur en scène et cinéaste français. 
 Henri Suhamy (1932- ) est un universitaire français, spécialiste de littérature anglaise, de stylistique et de métrique.